Abantias (Oudgrieks: ) is de term voor de vrouwelijke afstammelingen van Abas. Hieronder valt onder meer Danaë, dochter van Akrisios. Daarnaast was het ook een benaming voor Euboea, de oude woonplaats van de Abantes.

Stamboom

Zie ook
 Abantiades

Referentie
 art. Abantias, in , Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid, Haarlem, 19203, p. 1.

Vrouw in de Griekse mythologie